Naoum ist der Familienname folgender Personen:

 Agapios Salomon Naoum (1882–1967), libanesischer Erzbischof
 Jusuf Naoum (* 1941), libanesischer Erzähler
 Phokion Naoúm (1875–1950), deutscher Chemiker 

Siehe auch:
 Nahum (Begriffsklärung)
 Naum (Begriffsklärung)